

Cinema 
The Plot – cortometraggio del 1914 diretto da Maurice Costello e Robert Gaillard
The Plot – cortometraggio del 2008 diretto da George Colwell
The Plot – cortometraggio del 2010 diretto da Garrett Swann
The Plot – cortometraggio del 2011 diretto da Erich Demerath

Musica 
 The Plot – gruppo musicale 
 The Plot – album di Enrico Rava del 1976
 The Plot – album dei The Plot del 2003